Mistrzostwa Turcji w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Izmirze 29 i 30 czerwca.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Chód na 20 km 
Mistrzostwa Turcji w chodzie na 20 kilometrów rozegrano 14 marca w Balıkesir.

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w lekkoatletyce
2010 w Turcji
2010